Безіменна — річка в Україні, у Канівському й Корсунь-Шевченківському районах Черкаської області. Ліва притока Росі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 16,7 км.

Розташування 
Бере початок у селі Голяки. Тече переважно на південний схід через Мірошниківку (колишнє Гноєнка) і в Гарбузині впадає у річку Рось, праву притоку Дніпра. 

Населені пункти вздовж берегової смуги: Кичинці, Паськів. 

Річку перетинає автошлях .

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Канівського району
Річки Корсунь-Шевченківського району
Річки басейну Дніпра
Рось
Статті про річки Черкаської області без зображення в картці